Se refiere a rivalidades de fútbol en las capitales de varios países.

: Clásico Capitalino - Universitario de Sucre vs. Independiente Petrolero.
: Clásico bogotano - Santa Fe vs. Millonarios.
: Superclásico Capitalino - Liga de Quito vs. Aucas.
: Clásico Capitalino - Municipal vs. Comunicaciones.
: Clásico del fútbol hondureño - Club Deportivo Olimpia vs. Club Deportivo Motagua.
: Clásico capitalino - Club Universidad Nacional vs. Club América.